

Biologia
 Saara –  genere di lucertole della famiglia delle Agamidae

Geografia
 Germania
 Saara – comune in Turingia
 Saara – frazione del comune di Nobitz in Turingia

Onomastica
 Saara – forma finlandese del nome proprio di persona Sara